Михрима́х-султан (), также Михрюма́х-султан (; умерла после 1604 года в Стамбуле) — дочь османского султана Мурада III.

Биография 
Сведения о жизни Михримах-султан крайне скудные. Неизвестны ни год, ни место рождения Михримах, ни даже имя её матери. Отцом девочки был османский султан Мурад III.

Турецкий историк Недждет Сакаоглу пишет лишь, что эта дочь Мурада III была выдана замуж за мирахура Ахмеда-пашу в 1604 году — в первый год правления её племянника Ахмеда I. Османист Энтони Олдерсон также указывает, что в 1604 году Михримах вышла за Ахмеда-пашу, но более никаких сведений не указывает. В «Реестре Османов» османского историка Сюреи Мехмед-бея также указан брак с Ахмедом-пашой, но не указан год заключения этого брака.

Сюрея пишет, что в 1595 году, когда умер отец Михримах, она была старшей из оставшихся в живых султанш и умерла молодой. Сакаоглу пишет, что Михримах умерла в Стамбуле, а Сюрея отмечает, что тело её было захоронено в тюрбе отца.

Примечания

Литература 
 
 
 

Дочери султанов Османской империи
Похороненные в мавзолее Мурада III